Ernst Hirt ist der Name folgender Personen:

* Ernst Hirt (Sportler) (1902–1990), Schweizer Läufer, Lehrer und Funktionär
 Ernst Hirt (Germanist) (1887–1979), Schweizer Germanist